До́рси () — английская фамилия. Известные носители:
 Дорси, Арнольд Джордж (более известный под псевдонимом Энгельберт Хампердинк; род. 1936) — британский эстрадный певец и музыкант.
 Дорси, Джек (род. 1976) —  американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель «Твиттера» и Square.
 Дорси, Джимми (1904—1957) — американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, руководитель биг-бэнда.
 Дорси, Пол (1902—1968) — американский фотограф.
 Дорси, Тайлер (род. 1996) —  американский и греческий баскетболист.
 Дорси, Томас Эндрю (1899—1993) ― американский блюзовый музыкант и композитор.
 Дорси, Томми (1905—1956) ― американский джазовый тромбонист, композитор и руководитель биг-бэнда.
 Дорси, Хизер Энн (более известная под псевдонимом Дженни Хендрикс; род. 1986) — американская порноактриса.